Има Џоди Вилијамс може се осносити на:
 Џоди Вилијамс (1950) амерички професор и хуманитарни радник која је добила Нобелову награду за мир 1997.
 Џоди Вилијамс (атлетичарка) (1993) британска атлетичарка 100 и 200 м, освајач знатне медаље на ЛОИ 2012 и европска првакиња
 Џоди Вилијамс (музичар) (1935) амерички џез гитариста и певач